Функция Морса ― гладкая функция на многообразии, имеющая невырожденные критические точки. 

Функции Морса возникают и используются в теории Морса, одном из основных инструментов дифференциальной топологии.

Определение 
Пусть  ― гладкое многообразие, край которого  является  дизъюнктным объединением (возможно, пустых) многообразий  и .
Функция Морса триады  ― такая гладкая класса   функция , 
(или ) при , что:
 
 все критические точки функции  лежат в  и невырождены.

Свойства

 Если многообразие  конечномерно, то для  множество функций Морса достигает минимума (глобального) на каждой компоненте связности.
 В пространстве всех  -гладких () функций
 
 множество функций Морса является плотным открытым множеством.

Вариации и обобщения 
Функции Морса естественно обобщаются на гладкие гильбертовы полные (относительно некоторого метрического тензора) многообразия.
При этом требуется дополнительное условие:
 (условие Пале ― Смейла) на любом замкнутом множестве , где функция  ограничена, а нижняя грань функции  равна нулю, существует критическая точка функции .
Это условие автоматически выполняется в конечномерном случае.

В этом случае множество функций Морса не образует открытого множества, но является множеством 2-й категории Бэра

См. также 

 Граф Риба

Примечания 

Теория Морса